La Barre kan syfta på:

 La Barre, Haute-Saône, fransk kommun i departementet Haute-Saône
 La Barre, Jura, fransk kommun i departementet Jura
 La Barre-de-Monts, fransk kommun i departementet Vendée
 La Barre-de-Semilly, fransk kommun i departementet Manche
 La Barre-en-Ouche, fransk kommun i departementet Eure

Se även 
 Barre
 De la Barre
 Labarre